Военное дело у фракийцев — становление и развитие военного дела у фракийцев.

История военного дела у фракийцев начинается в X веке до н. э. и продолжается до I века н. э., разворачиваясь в регионе, который древнегреческие и латинские авторы называют Фракия. Эта история затрагивает вооружённые конфликты с участием фракийских племён и государственных образований на Балканах. Конфликты фракийцев с соседними народами случались относительно редко, однако нам известно о многих межплеменных войнах в регионе.

Мифологический период 

Впервые упоминания фракийцев как участников военных конфликтов появляются в «Илиаде» Гомера и в греческой мифологии. Так, Темениды (сыны Тимена) согласно греческой мифологии вытеснили фракийцев из Пиерии (впоследствии центральная Македония, сейчас территория Греции)[1]. Фракийцы — знаменитые воины, выступившие союзниками троянцев, пришли с побережья Эгейского моря (2). В «Одиссее» фракийцы, а именно фракийское племя киконов, упоминаются только один раз, Одиссей захватывает их город на побережье (3).

Фракийцы были достаточно агрессивны в том, что касалось насилия и конфликтов, поэтому в греческой мифологии они появляются в основном в историях раздоров. Греческие мифы утверждают, что бог войны Арес был рождён во Фракии, а также что именно там был широко распространён его культ, в то время как в большинстве других регионов древних Балкан к культу Ареса питали отвращение. Гомер в «Одиссее» говорит о том, что после того, как любовная интрига Ареса с богиней Афродитой провалилась, а именно они оба были пойманы мужем Афродиты Гефестом, смущённый бог войны нашёл поддержку именно у своих почитателей во Фракии.

Межплеменные войны 

Фракийские племена часто воевали друг с другом, нередко одно племя вступало в союз с греками в войне против другого племени.

Государственные образования 

Одрисское царство () представляло собой союз фракийских племён, существовавший с V по III века до н. э. Оно было первым известным у фракийцев государственным образованием, с которым приходилось считаться жителям региона. Одрисское царство объединило (4) различные фракийские племена под властью одного правителя, царя Тереса (5) в V веке до н. э. Это государственное образование впоследствии оказалось втянуто в военные конфликты с Римом, греческими колониями, древней Македонией, диадохами, империей Ахеменидов, Пеонией, даками, кельтами (6), скифами и фракийскими племенами. Иногда Одрисское царство заключало союзы с отдельными греческими племенами или полисами. В ходе Пелопонесской войны фракийцы были союзниками Афин (7). Фракийцы сражались на стороне афинян и македонцев против спартанцев. Такие греческие полководцы как Ификрат (8) и Харидем сражались бок о бок с воинами из Одрисского царства. Фракийцы также служили скифским вождям в 310 году до н. э. (9). Военная мощь Одрисского царства основывалась на силе отдельных племенных элит, что постоянно держало это государство под угрозой разрушения. Одрисские цари были богаты, но большую часть своих богатств были вынуждены отдавать вождям входивших в это государство племён в качестве платы за службу. При этом платы воинам практически не было, значительную часть своих богатств и средств на своё существование они добывали путём грабежа во время войн. Одрисский царь Ситалк смог в 429 году до н. э. собрать  воинов для своего вторжения в Македонию, но указанные выше политические и экономические факторы, а также зима привели к тому, что уже через шесть недель грандиозное войско распалось, а завоевание оказалось эфемерным.

Племя сапеев было лидирующим во Фракии после распада Одрисского царства и до захвата его территории Римской империей. В 11 году до н. э. Фракия стала управлявшимся из Рима марионеточным государством, а в 46 году н. э. её территория была аннексирована Римом.

Типы и организация войск у фракийцев

Пехота и кавалерия 

Фракия при необходимости могла собрать многочисленное войско (11), хотя крупные армии в этой стране собирались редко. Фракийцы традиционно уважительно относились к воинам и, как пишет Геродот, презирали все остальные занятия (11). Пешие фракийские воины назывались пельтастами, так как основным их оружием были метательные копья и круглые или в форме полумесяца(12) плетёные щиты, называемые «пелта». Фракийцы любили метательное оружие и луки со стрелами, но могли показать себя и в ближнем бою. Оружие для рукопашного боя варьировалось у них от ромфеи (железного двуручного меча, наводившего ужас на их врагов)[13] до палиц (использовавшихся для того, чтобы ударами раздвигать строй копий, как об этом пишет Ксенофонт в своём «Анабасисе»), односторонних и двойных топоров, ножей, копий, акинаков и длинных мечей. Фракийцы не любили доспехов и понож, сражались с минимумом защиты, предпочитая всему мобильность, а также обладали великолепной кавалерией (14). Национальным оружием фракийцев считалась сика (15)(16). Фракийское племя битинов поставило 6000 (или , если верить Геродоту) воинов персидскому царю Ксерксу I во время его греческой кампании 480 года до н. э., однако во всех остальных случаях фракийцы сопротивлялись персидской оккупации и обратили своё оружие против армии Мардония сразу после ухода последнего с руководящих позиций (1). Фракийское племя трибаллов часто пользовалось скифским и кельтским оружием (17). Фракийцы, подобно иллирийцам и дакам, украшали свои тела татуировками (18)(19).

Фукидид описывает тактику фракийских пехотинцев, атакованных фиванской кавалерией(20):

«они выбегали вперёд и смыкали свои ряды в соответствии с тактикой своей страны». 

Арриан пишет, что фракийцы умели строить вагенбург (21).

Архаический период 

Фракийские копейщики в это время вооружались несколькими метательными копьями и плетёным щитом в форме полумесяца для защиты (22). Этот тип войск сохранится и позже, в классическую и эллинистическую эпохи. Организованные отряды копейщиков в архаический период ещё не применялись(23).

Классический период 

В IV веке до н. э. фракийцы начали пользоваться шлемами (24), некоторые из этих шлемов делались из кожи (25); в этот же период у пельтастов появляются поножи (24).

Основным оружием в IV веке до н. э. оставались копьё и короткий нож (26).

Доспехи, если они были доступны (а доступны они были только племенной знати), сначала делались из кожи или бронзы, но с IV века до н. э. появляются и железные доспехи (27).

Фракийская кавалерия пользовалась кожаными доспехами (7) или обходилась вовсе без доспехов, а оружием кавалериста были метательные копья (28), лук со стрелами или пика (29). Только конная гвардия правителя могла носить доспехи (30), остальным же, даже тяжёлой кавалерии, защитой служили только овальные щиты или пельты (появились несколько позднее). Фракийская кавалерия была многочисленной (31).

Использовавшиеся фракийцами шлемы относились в основном к халкидскому типу[32], их найдено на сегодня более 60; гораздо реже использовались коринфские шлемы (найден только один), фригийские шлемы[33], аттические шлемы и шлемы скифского типа (не защищающие лицо), также встречается много промежуточных моделей (24). Следует заметить, что в землях фракийцев — на восточных Балканах — не найдено ни одного иллирийского шлема (32).

Эллинистический период 

В III-I веках до н. э. типичный фракийский пехотинец был вооружён ножом или мечом, ромфеей, метательными копьями, защитой ему служили шлем и лёгкий овальный деревянный щит (или более тяжёлый щит с железными рёбрами прочности, также мог использоваться туреос)[34]. До IV века до н. э. во фракийской пехоте не использовались поножи(30). Позднее поножи как местных, так и греческих моделей начали использоваться, но местные встречались чаще (30). Фракийцы в разные периоды своей истории пользовались как собственными, так и греческими видами вооружений; они дольше остальных народов региона — даже в классическую эпоху — сохраняли модели доспехов, уже устаревшие у других народов (24). Позднее фракийцы заимствовали модели доспехов у римлян (24).

Фракийские наёмники 

Фракийцы часто (35) служили в качестве наёмников в армиях своих соседей и были популярны в этом качестве благодаря своей яростной манере вести бой (11), однако были печально известны своей склонностью к мародёрству (11). Фракийские наёмники сыграли важную роль (17) в военных конфликтах между Афинами и Спартой. Наёмники из фракийского племени одомантов были особенно дорогостоящими (20). Так, в 413 году до н. э. наёмники из фракийского племени диев запросили за свою службу такие большие деньги, что афиняне отправили этих наёмников домой после того как те загубили в Сицилии военное судно.[20] Также следует указать, что услугами фракийских наёмников иногда пользовались и персы (36). Много фракийских наёмников служило в армии лидийского царя Крёза (37). Позднее их соплеменники служили в армиях Римской республики и Митридата VI Евпатора, равно как и в армиях диадохов. Наёмники (или, чаще, союзники) из Фракии составляли до 1/3 кавалерии 1/5 пехоты в войске античной Македонии. Позднее фракийцы играли значительную роль в войнах ранней Римской империи, поставляя до  воинов за раз.

Фракийская знать 

Типичный фракийский вождь мог позволить себе пользоваться как доспехами, так и шлемом. Так, популярностью среди них пользовались халкидские шлемы (20), гораздо реже использовались металлические нагрудники (их вообще редко находят за пределами Крита[38], на территории Фракии был найден только один, представлявший собой часть кирасы с набрюшником[39][40]), популярны были плетёные щиты-пельты; вооружён фракийский вождь обычно был двумя метательными копьями и мечом. Вообще доспехи (кроме шлемов) использовались только вождями и командирами, у простых воинов их не было(27). Ещё в архаический период во Фракию проникают и начинают использоваться греческие образцы вооружений(27). Иногда вожди также носили на груди богато украшенные пекторали — с целью подчеркнуть свой статус(25).

Флот 

Организованного флота у фракийцев не было, но ряд источников упоминает фракийских пиратов. Греческие города на побережье региона, платившие дань фракийским царям, также иногда предоставляли им и корабли.

Фортификация 

Несмотря на то, что известен только один построенный фракийцами полис (41), фракийцы активно строили крепости на холмах, чтобы было куда укрыться в случае войны. Фракийские деревни также снабжались базовыми укреплениями — об этом в своём «Анабасисе» сообщает Ксенофонт. Тацит в своих «Анналах» описывает нападение римлян на одну из фракийских крепостей на холме. Таких крепостей было много, некоторые имели постоянное население. До наших дней сохранились руины нескольких фракийских городов, таких как Хеллис и Кабиле.

Внешние влияния

Скифы 

Фракийцы активно пользовались скифскими акинаками (17), скифскими сёдлами и сбруей, а также шлемами скифского образца (42). Эти шлемы были близки к позднейшим цервельерам или каскам, элементы защиты лица и задней части шеи были не цельнометаллическими, а выполнялись из кожи с нашитыми на неё бронзовыми пластинками. Также фракийская конница использовала заимствованное у скифов построение клином (43). Причём если сравнивать военную мощь Одрисского царства с аналогичной военной мощью скифов — последние всегда превосходили фракийцев, за исключением периодов правления Тереса I и Ситалка (10). Также именно у скифов фракийцы заимствовали чешуйчатый доспех (44) и металлическую кирасу (45). Геты, самое северное из фракийских племён, были особенно похожи на скифов, поэтому некоторые авторы относили их к скифам, а не к фракийцам. Одрисские цари часто заключали со скифами политические союзы и династические браки. И скифские цари Крыма, и фракийские правители могли называть своих детей именем Спарток (Спартак).

Кельты 

Фракийцы во многом были наследниками кельтов в области военного дела (17); так, именно у кельтов фракийские племена (не все) заимствовали длинные прямые железные мечи. Трибаллы заимствовали не только мечи, но и другие виды вооружений. Сика — кривая сабля, известная в греческих источниках как «фракийский меч» ()[46] — считается оружием, имеющим, несмотря на свою популярность среди фракийцев[47][15], не фракийское происхождение. Скорее всего, эта разновидность меча восходит к Гальштатской культуре (48), от которой фракийцы могли её унаследовать или заимствовать.

Армии греческих полисов и эллинистические армии 

Греки (49) влияли на военное дело фракийцев с самого начала их истории. Так, именно у греков фракийцы заимствовали ксифос (50) и другие типы мечей, поножи греческого типа, броневые нагрудники, различные типы шлемов и других вооружений. В эллинистический период заимствование типов доспехов шло особенно активно. Одрисский царь Севт II заимствовал у греков тактику ночных маршей и атак, ставшую впоследствии популярной среди фракийцев (51). Фракийские цари были одними из первых, кто подвергся эллинизации (52).

Римляне 

Фракийцы, жившие в марионеточных по отношению к Риму государствах, пользовались римскими вооружениями(53)(24). Начиная с 11 года до н. э. фракийские воины начинают во многом напоминать римских легионеров. На территориях Мёзии, Дакии и дальше к северу фракийцы подверглись быстрой романизации.

Фракийцы как «варвары» 

Античные авторы описывают фракийцев как воинственных, яростных и диких людей, жаждущих в бою вражеской крови[54][55]. Фракийцы воспринимались как «варвары» другими народами, в первую очередь греками и римлянами. Платон в своём диалоге «Государство» называет фракийцев, как и скифов (56), расточительными и не жалеющими сил, а в диалоге «Законы» рассматривает их как воинственный народ — наряду с кельтами, персами, скифами, иберами и карфагенянами (57). Полибий пишет о том, что одрисский царь Котис (какой — непонятно, потому что их было как минимум 9) был трезвым и обходительным человеком в отличие от большинства фракийцев(58). Тацит в «Анналах» описывает фракийцев как яростных дикарей, не подчиняющихся даже собственным царям (59). Полиэн и Страбон описывают, как фракийцы вероломно нарушили заключённое с беотийцами перемирие (60). Также есть свидетельства тому, что перед битвой фракийцы упражнялись в нападениях с оружием друг на друга(61) и часто атаковали врагов ночью(62). Фракийский вождь Диегилис () описывается Диодором Сицилийским как один из самых кровожадных вождей. Молодёжные банды Афин назывались трибаллами по ассоциации с одноимённым фракийским племенем(17). Дии (), племя с подножия Родопских гор, были ответственны за самые варварские акты жестокости в ходе Пелопоннесской войны, когда — в Танагре и Микалах — они убивали всё живое на своём пути, включая детей и собак[63][20]. Во время войн с Римом фракийцы отрезали побеждённым римлянам головы и насаживали их на свои копья и ромфеи; так, именно это произошло после поражения Каллиника в 171 году до н. э.[64] Геродот пишет о фракийцах: «они посылают своих детей и позволяют своим жёнам заниматься сексом с любыми мужчинами, которые тем нравятся»(65).

Список битв с участием фракийцев 

Здесь приводится список битв и военных конфликтов, в которых фракийцы (как правило, в качестве наёмников) играли ведущую или заметную роль.

VI век до н. э. — империя Ахеменидов против фракийских племён, фракийцы потерпели поражение (1).

401 год до н. э. — Клеарх Спартанский против фракийских племён, фракийцы терпят поражение (20).

376 год до н. э. — Хабрий Афинский против фракийцев, фракийцы терпят поражение (8).

331 год до н. э. — Антипатр против Мемнона Родосского и Севта III. Фракийцы и родосцы терпят поражение (66).

323 год до н. э. — Лисимах против Севта III, фракийцы терпят поражение (66).

279 год до н. э. — галлы против Севтополя, фракийцы терпят поражение (9).

214 год до н. э. — фракийцы против города Тилис, фракийцы побеждают (9).

110 год до н. э. — Муниций Руф против бессов и скордисков, фракийцы терпят поражение (67).

7 год н. э. — Марк Валерий Мессала Мессалин, Германик и одрисский царь Реметалк I против далматов и племён Паннонии; победа Марка Валерия, но до каких пор в войне участвовал Реметалк I — неизвестно.

См. также 
 Военное дело у кельтов

Примечания 

^ Jump up to: a b c The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 4
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 94
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 93
Jump up ^ Readings in Greek History: Sources and Interpretations by D. Brendan Nagle and Stanley M. Burstein, ISBN 0-19-517825-4, 2006, page 230: "... , however, one of the Thracian tribes, the Odrysians, succeeded in unifying the Thracians and creating a powerful state ..."
Jump up ^ The Oxford Classical Dictionary by Simon Hornblower and Antony Spawforth, ISBN 0-19-860641-9, page 1515, "Shortly afterwards the first King of the Odrysae, Teres attempted to carve an empire out of the territory occupied by the Thracian tribes (Thuc.2.29) and his sovereignty extended as far as the Euxine and the Hellespont)"
Jump up ^ Nikola Theodossiev, "Celtic Settlement in North-Western Thrace during the Late Fourth and Third Centuries BC".
^ Jump up to: a b The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 5
^ Jump up to: a b The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2,page 9
^ Jump up to: a b c The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2,page 12
^ Jump up to: a b The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald,1998, ISBN 0-19-815047-4, page 149
^ Jump up to: a b c d The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 3
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 203
Jump up ^ Christopher Webber, Angus McBride (2001). The Thracians, 700 BC - AD 46. Osprey Publishing. ISBN 1-84176-329-2.
Jump up ^ The Cambridge Ancient History, Volume 3, Part 2: The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East, from the Eighth to the Sixth Centuries BC (Hardcover) by John Boardman (Editor), I. E. S. Edwards (Editor), E. Sollberger (Editor), N. G. L. Hammond (Editor), 1992, ISBN 0-521-22717-8, page XVI, "Very different from the Phoenicians were the Scythians and the Thracians who had no interest or skill in seafaring but excelled in raiding and horsemanship"
^ Jump up to: a b Completely parsed Cicero: the first oration of Cicero against Catiline by Marcus Tullius Cicero, LeaAnn A. Osburn, Archibald A. Maclardy, ISBN 0-86516-590-4, 2004, page 122, "and was the national weapon of Thracians"
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, ISBN 0-19-815047-4, 1998, page 203,""
^ Jump up to: a b c d e The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 6
Jump up ^ The Illyrians (The Peoples of Europe) by John Wilkes,1996,page 198,"their armor is Celtic but they are tattooed like the rest of the Illyrians and Thracians"
Jump up ^ The World of Tattoo: An Illustrated History by Maarten Hesselt van Dinter, 2007, page 25: "... in ancient times. The Danube area Dacians, Thracians and Illyrians all decorated themselves with status-enhancing tattoos, ..."
^ Jump up to: a b c d e f The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 7
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 10
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 42
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 202
^ Jump up to: a b c d e f The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 20
^ Jump up to: a b The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 199
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 257
^ Jump up to: a b c The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 21
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 35
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald,1998, ISBN 0-19-815047-4, page 204
^ Jump up to: a b c The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 22
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 205
^ Jump up to: a b The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 201
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 254
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 16
Jump up ^ The Illyrians (The Peoples of Europe) by John Wilkes, 1996, ISBN 978-0-631-19807-9, page 168, "Like Thracians to the east the Illyrians were an important source of military manpower, and often served as separate contingents under their own leaders"
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 8
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 33
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 34
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 197
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 198
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 by Christopher Webber, ISBN 1-84176-329-2, 2001, page 1,"the city of Seuthopolis seems to be the only significant town in Thrace not built by Greeks"
Jump up ^ Scythians 700-300 B.C. (Men at Arms Series, 137) by E.V. Cernenko and Angus McBride, 1983, ISBN 0-85045-478-6, page 11
Jump up ^ The Cambridge History of Greek and Roman Warfare: Volume 1, Greece, The Hellenistic World and the Rise of Rome by Philip Sabin, Hans van Wees, and Michael Whitby, 2007, page 221, "... The Scythian cavalry wedge, adopted by the Thracians
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4,page 201
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 255
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, ISBN 0-19-815047-4,1998,page 203,""
Jump up ^ Complete Encyclopedia Of Arms & Weapons (Hardcover)by Rh Value Publishing, ISBN 0-517-48776-4, 1986
Jump up ^ HaA(1200-1000), HaB(1000-800)
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 19
Jump up ^ The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 258
Jump up ^ Xenophon and the Art of Command by Godfrey Hutchinson, ISBN 1-85367-417-6, 2000, page 66
Jump up ^ The Peloponnesian War: A Military Study (Warfare and History) by J. F. Lazenby, 2003, page 224,"... number of strongholds, and he made himself useful fighting `the Thracians without a king' on behalf of the more Hellenized Thracian kings and their Greek neighbours (Nepos, Alc. ...
Jump up ^ Thracian Kings, University of Michigan,"On the death of the last Astaean king in 11 BC, the emperor Augustus conferred all Thrace to his Sapaean uncle Roimētalkēs I. In 46, on the murder of Roimētalkēs III by his wife, the kingdom of Thrace was annexed to the Roman Empire by the emperor Claudius I."
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 1,"... getting to the spoils explains Thucydides VII, 29: `For the Thracian race, like all the most bloodthirsty barbarians, are always particularly bloodthirsty when everything is going their ...
Jump up ^ Armies of the Macedonian and Punic Wars 359 BC to 146 BC: organisation, tactics, dress and weapons by Duncan Head, Ian Heath, 1982, page 51
Jump up ^ Plato. The Republic, "Take the quality of passion or spirit;--it would be ridiculous to imagine that this quality, when found in States, is not derived from the individuals who are supposed to possess it, e.g. the Thracians, Scythians, and in general the northern nations;"
Jump up ^ Plato. Laws, "Are we to follow the custom of the Scythians, and Persians, and Carthaginians, and Celts, and Iberians, and Thracians, who are all warlike nations, or that of your countrymen, for they, as you say, altogether abstain?"
Jump up ^ Polybius, Histories, 27.12,"Cotys was a man of distinguished appearance and of Character of Cotys, king of the Odrysae, an ally of Perseus. great ability in military affairs, and besides, quite unlike a Thracian in character. For he was of sober habits, and gave evidence of a gentleness of temper and a steadiness of disposition worthy of a man of gentle birth".
Jump up ^ Tacitus.The Annals,"In the Consulship of Lentulus Getulicus and Caius Calvisius, the triumphal ensigns were decreed to Poppeus Sabinus for having routed some clans of Thracians, who living wildly on the high mountains, acted thence with the more outrage and contumacy. The ground of their late commotion, not to mention the savage genius of the people, was their scorn and impatience, to have recruits raised amongst them, and all their stoutest men enlisted in our armies; accustomed as they were not even to obey their native kings further than their own humour, nor to aid them with forces but under captains of their own choosing, nor to fight against any enemy but their own borderers. Their discontents too were inflamed by a rumour which then ran current amongst them; that they were to be dispersed into different regions; and exterminated from their own, to be mixed with other nations. But before they took arms and began hostilities, they sent ambassadors to Sabinus, to represent "their past friendship and submission, and that the same should continue, if they were provoked by no fresh impositions: but, if like a people subdued by war, they were doomed to bondage; they had able men and steel, and souls determined upon liberty or death." The ambassadors at the same time pointed to their strongholds founded upon precipices; and boasted that they had thither conveyed their wives and parents; and threatened a war intricate, hazardous and bloody."
Jump up ^ Thracians The Thracians."The Thracians fought against the Boeotians by lake Copais, and were defeated; then they retreated to Helicon, and made a truce with the Boeotians for a certain number of days, to give time for agreeing the terms of peace. The Boeotians, who were confident because of their recent victory and the truce that followed it, celebrated a sacrifice in honour of Athene Itonia. But at night while they still were intent on the ceremony, and engaged in festivities, the Thracians armed, and attacked them; they cut many of them to pieces, and took a great number prisoners. When the Boeotians afterwards charged them with a breach of the truce, the Thracians replied that the terms of the truce expressed a certain number of days, but said nothing concerning the nights. [see also: Strabo, 9.401 (9.2.4)]"
Jump up ^ Polyaenus,Clearchus,"who brandished and struck their weapons against each other in the Thracian manner."
Jump up ^ Polyaenus,Clearchus,"In order to test their readiness to meet a sudden attack, he chose a very dark night and in the middle of it, he appeared before his own camp at the head of a small detachment, who brandished and struck their weapons against each other in the Thracian manner. His troops, assuming that they were the enemy, immediately formed up to resist them. Meanwhile the Thracians really did advance in the hope of surprising them while they were asleep; but the Greeks, being already dressed and armed, confronted the assailants. The Thracians were unprepared for such a ready and vigorous resistance, and were defeated with great slaughter."
^ Jump up to: a b The Odrysian Kingdom of Thrace: Orpheus Unmasked (Oxford Monographs on Classical Archaeology) by Z. H. Archibald, 1998, ISBN 0-19-815047-4, page 100
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2
Jump up ^ Herodotus THE HISTORY OF HERODOTUS, Translated into English by G. C. Macaulay, IN TWO VOLUMES, VOL. II, "Of the other Thracians the custom is to sell their children to be carried away out of the country; and over their maidens they do not keep watch, but allow them to have commerce with whatever men they please, but over their wives they keep very great watch"
^ Jump up to: a b The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 11
Jump up ^ The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) by Christopher Webber and Angus McBride, 2001, ISBN 1-84176-329-2, page 14

Литература 
 

Фракийцы
+
Фракия